Станин:

 Станин — село в Радеховском районе Львовской области Украины.
 Станин — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Лукувский повят, Люблинское воеводство.